

Astronomia 
 12033 Anselmo – Asteroide della fascia principale

Geografia 
 Anselmo – comune statunitense nello stato del Nebraska
 Anselmo – frazione del comune di Montespertoli (FI)

Onomastica 
 Anselmo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Anselmo – vescovo di Asti dal 1146 al 1173
 Francesco Anselmo –  pianista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore e produttore discografico italiano.
 Francesco Paolo Anselmo – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giovanni Anselmo – scultore italiano
 Pasquale Anselmo – attore e doppiatore italiano
 Peregrino Anselmo – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano
 Phil Anselmo – cantante statunitense di origine italiana
 Silvio Anselmo – attore e doppiatore italiano